Шейлани «Шей» Мари Педди (; род. 28 октября 1988 в Бостоне, Массачусетс) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Финикс Меркури». Была выбрана на драфте ВНБА 2012 года во втором раунде под общим двадцать третьим номером командой «Чикаго Скай». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Ранние годы 
Шей родилась 28 октября 1988 года в городе Бостон (штат Массачусетс) в семье Терранса Уильямса и Лизы Педди, у неё есть брат, училась же в соседнем городе Мелроз в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте wsuraiders.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте owlsports.com

Выпускники Средней школы Мелроуз (Массачусетс)
Баскетболисты США
Игроки ЖБК «Хапоэль» Ришон-ле-Цион
Игроки ЖБК «Вассербург»
Игроки ЖБК ТТТ Рига
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки ЖБК «Лат-Монпелье»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Шопрон»